В одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Анжелік Віджайя здобула титул, у фіналі перемігши Йоаннетту Крюгер 7-6(2), 7-6(4).

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
 Марлен Вайнгартнер (1-ше коло)
 Відсутня

 Ріта Гранде (чвертьфінал)
 Маріана Діас-Оліва (1-ше коло)
 Росана де лос Ріос (1-ше коло)
 Йоаннетта Крюгер (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic